Сэргэлэн () — сомон аймака Туве, Монголия.

Центр сомона — Хошигийн Ар находится в 15 километрах от города Зуунмод и в 57 километрах от столицы страны — Улан-Батора.

Здесь развита сфера обслуживания, имеются туристические базы, школа, больницы, музеи.

География 
На территории сомона постираются горы Угуумур (1800 метров), Их Угуумур (1775 метров), Салхит (1850 метров), Мааньт Ханан хад (1885 метров) и др. Есть мелкие озёра и реки. Водятся волки, лисы, аргали, дикие козы, зайцы.

Климат резко континентальный. Средняя температура января -22-23°С, июля +16-17°С. Среднегодовая норма осадков составляет 210-300 мм осадков.

Имеются богатые запасы шпата, угля, железной руды, драгоценных камней, химического и строительного сырья.

Известные уроженцы
 Догсомын Бодоо (1885—1922) — революционер, пятый премьер-министр Монголии
 Билэгийн Дамдинсурэн (1919—1992) — композитор, народный артист МНР

Примечания 

Сомоны аймака Туве